Solariego puede referirse a:
 Solariego, señorío territorial (territorium) en la Edad Media y Edad Moderna de España, en parte, similar al feudo del Imperio carolingio.
 Solariego, colono labriego instalado en una tierra de Castilla y León medieval. 
 Solariego, en derecho, bienes rústicos que pertenecen con pleno derecho a sus dueños.
 Casa solariega o solar, donde residió el tronco, cabeza, jefe o primer hombre notable que ha dado nombre, renombre, estados, títulos de honor, etc. a una familia.